Премијер лига Украјине 2007/08. је 17. првенство Украјине. Такмичење је почело 17. јула 2007, а завршено 18. маја 2008. У лиги је учествовало 16 клубова.

Лигу је освојио Шахтар Доњецк са 74 бода, док је друго место заузела екипа * Динама из Кијева. Најбољи стрелац је био Марко Девић са 19 голова.

Учесници Премијер лиге за сезону 2007/08. 
 ФК Арсенал Кијев
 ФК Черноморец Одеса 
 ФК Дњепро Дњепропетровск 
 ФК Динамо Кијев
 ФК Харков
 ФК Карпати Лавов 
 ФК Кривбас, Криви Рог
 ФК Металист Харков 
 ФК Металург Доњецк 
 ФК Металург Запорожје 
 ФК Нафтовик-Укрнафта Охтирка 
 ФК Шахтјор Доњецк
 ФК Таврија Симферопољ 
 ФК Ворскла, Полтава
 ФК Закарпатје Ужгород 
 ФК Зорја Луганск (Ворошиловград)

ФК Стал Алчевск и ФК Иличевац Мариупол су испали из лиге после сезоне 2006./07. а ФК Нафтовик-Ukrnafta Ohtirka и ФК Закарпатје Ужгород су се квалификовала из друге лиге.

Резултати

Табела

Листа стрелаца

Види још 
 Премијер лига Украјине

Спољашње везе 
 -{UEFA Website}- - Премијер лига Украјине
 -{Soccerway Website}- - Премијер лига Украјине
 Званични сајт Премијер лиге Украјине

Премијер лига Украјине у фудбалу
Спорт у 2007.
Спорт у 2008.